Alternative libertaire peut faire référence à :

 Alternative libertaire, mensuel anarchiste belge publié de 1975 à 2005 ;
 Alternative libertaire, organisation communiste libertaire française, active de 1991 à 2019 ;
 Alternative libertaire, son périodique associé, devenu en 2019 organe de presse de l'Union communiste libertaire.